Сезон «Спортінг» (Хіхон) 2010—2011 - 3-й поспіль сезон футбольного клубу Спортінг (Хіхон) у найвищій лізі іспанського футболу.

Загальний огляд 
2 квітня 2011 року, завдяки голу Мігеля де лас Куеваса, Спортінг переміг Реал Мадрид 1–0 на Сантьяго Бернабеу, чим закінчив 9-річну домашню безпрограшну серію головного тренера Реала Жозе Моурінью.

Клуб зміг уникнути вильоту завдяки перемозі в 37-му турі на Ель-Моліноні над Расінг (Сантандер) з рахунком 2–1.

Склад

З юнацького складу

Змагання

Ла-Ліга

Підсумок за туром

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці, що під час сезону зіграли за клуб, а потім його полишили:

|}

Примітки

Посилання 
Profile at BDFutbol
Official website

Сезони «Спортінг» (Хіхон)
Спортінг Хіхон